__notoc__
Missouri est un nom propre qui peut désigner :

Toponyme 
 Missouri : État américain du Midwest.
 Missouri : le plus long affluent du fleuve Mississippi.
 
 Missouri Mountain : sommet du Colorado.

Cinéma 

 Au-delà du Missouri (« Across the wide missouri ») : film américain réalisé par William A. Wellman, sorti en 1951.
 La Belle du Missouri (« The Girl from Missouri ») : film américain réalisé par Jack Conway en 1934.
 
 Missouri Breaks (« The Missouri Breaks ») : film américain réalisé par Arthur Penn en 1976.

Histoire des États-Unis 
 Les Missouris : tribu amérindienne originaire de la région des Grands Lacs.
 Compromis du Missouri : compromis au Sénat des États-Unis apaisant pour un temps les dissensions sur la question de l’esclavage (1820).
 Missouri Pacific Railroad : une des premières sociétés américaines de chemin de fer à s'installer à l'ouest du fleuve Mississippi.
 Territoire du Missouri : territoire organisé des États-Unis d'Amérique après la vente de la Louisiane par Napoléon  aux États-Unis.

Divers 
 Missouri Botanical Garden : jardin botanique américain situé à Saint-Louis, dans le Missouri.
 Missouri Fox Trotter : race équine originaire des États-Unis.
 Tour du Missouri : course cycliste par étapes se déroulant dans l'État du Missouri, aux États-Unis, et créée en 2007.
  : plusieurs navires de la marine américaine.
  Missouri, bande dessinée de Frank Giroud (scénario) et Daniel De Carpentrie (dessin), chez Dupuis collection Repérages, 1989-1991.